Антон Кинцель (, род. 9 января 1922, Хорн) — австрийский шахматист, мастер ФИДЕ (1983).

Серебряный призер чемпионата Австрии 1958 г. (разделил 1—2 места с А. Прамесхубером и проиграл дополнительный матч).

В составе сборной Австрии участник пяти шахматных олимпиад, предварительных этапов командного первенства Европы, Кубков Клары Бенедикт, а также международных командных матчей.

Участник ряда международных турниров.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии А. Кинцеля в базе Chessgames
 Личная карточка А. Кинцеля на сайте 365Chess
Шахматисты Австрии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ по шахматам